Marcopolo S.A., entreprise brésilienne,
 Marcopolo (Italie), une chaîne télé.

Voir aussi